Die Morocco Tennis Tour Casablanca 2013 war ein Tennisturnier, welches vom 28. Oktober bis 2. November 2013 in Casablanca, Marokko stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Titelverteidiger im Einzel war Aljaž Bedene, im Doppel die italienische Paarung Walter Trusendi und Matteo Viola.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 26. und 27. Oktober 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 22 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Claudio Grassi
 Sherif Sabry
 Marc Rath
 Riccardo Ghedin

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 82 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 79 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Casablanca